Rich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Hewitt Rich
 Thomas H. Rich
 William Rich